Feux rouges est un roman de Georges Simenon (1953).
 Feux rouges est un film de Cédric Kahn (2004), adapté de Simenon.
 Feux rouges est une collection littéraire de romans policiers éditée par Ferenczi & fils.
 Feux rouges est aussi le nom populaire des feux de circulation